Ю́рий Благов:
 Благов, Юрий Евгеньевич (род. 1959) — российский учёный, доцент кафедры стратегического и международного менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.
 Благов, Юрий Николаевич (1913—2003) — советский и российский поэт-юморист, писатель.